Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ABN AMRO Open 2023 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel bzw. vier Paare im Doppel an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Februar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Rotterdam